Glückstadt peut faire référence à :
 Glückstadt, ville d'Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal.
 Glückstadt, ville d'Allemagne, dans le Schleswig-Holstein.